

Toponyme

 Béda, localité du Burkina Faso
Beda, nom antique de Bitburg, Allemagne.

Patronyme

Mathieu Béda, footballeur français ;
Noël Béda (c.1470-1537), théologien français.
 Fritz Löhner-Beda (1883-1942), est un écrivain, parolier et librettiste autrichien.

Patronyme français